Принц Бајазит или Шехзаде Бајезид ( ; 1525. — 25. септембар 1561), био је принц Османског царства.

Биографија 
Бајазит је био син Сулејмана Величанственог и његове омиљене супруге Хурем, зване и Александре ла Росе. Борио се са својим братом Селимом око османског престола. Након мајчине смрти, Бајазит се крајем 1558. године, посвађао са својим оцем, а тиме је Сулејман подржао Селима да дође на престо.

Ривалство са својим старијим братом Селимом 
Бајазит и Селим су увек били ривали, па чак као и деца. Увек би се надметали у нечему, када су одрасли, Сулејман Величанствени је за свог наследника прогласио Принца Селима иако су скоро сви мислили да ће то бити или Мустафа или Бајазит, због очеве одлуке Бајазит се веома наљутио и још више замрзео Селима. Касније Бајазит бива послат у санџак Кутахју. а Селим у Манису пошто је то најближи санџак престоници. Ту се њихово ривалство мало смирује, али после смрти Принца Мустафе 1553 године, њихово ривалство постаје још веће пошто је Мустафа пред смрт рекао неким својим војницима да када он умре почну да следе Принца Бајазита. На крају ce Селим и Бајазит сукобљавају око османског престола, где губи Бајазит а потом и бежи код Сулејмановог великог непријатеља Шаха Тахмаспа. 

По наређењу султана Сулејманa, 1561. године погубљени су и он и његови синови. Иза њега остале су две кћери:
 султанија Михримах (1546, Кутахја — 1602, Лорестан); удата 1562. године за Музафер-пашу, намесника Багдада, Кипра и Лорестана.
 султанија Ајше (1553, Кутахја — 1572, Токат); удата 1568. године за Хоџа Али-пашу, намесника Токата. Умрла на порођају 1572. године. Имала је сина Мехмета.

Рођени 1525.
Умрли 1561.
Османско царство
Османски принчеви